Bączki – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Maciejowice
 Bączki – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Maciejowice